Новогвинейский лори-гуа Хартерта () — птица семейства попугаевых, один из двух видов рода Лори-гуа. Эндемик Новой Гвинеи. Название дано в честь описавшего его немецкого орнитолога Эрнста Хартерта (1859—1933)

Выделяется несколько подвидов:
 Neopsittacus pullicauda alpinus
 Neopsittacus pullicauda socialis
 Neopsittacus pullicauda pullicauda

Описание 
Длина тела новогвинейского лори-гуа Хартера составляет около 18 см, вес — 25-40 грамм. Таким образом, они несколько мельче лори-гуа Мусшенброка.

Основная часть оперения зелёная; на животе, нижней части крыльев и боковые перья хвоста — красные. На щеках и на лбу есть полосы жёлтого цвета. Клюв оранжевый — это ещё один признак, отличающий вид от «жёлтоклювого» лори-гуа Мусшенброка. Радужная оболочка глаз красного цвета. Ноги серые.

Половой диморфизм выражен в более бледном окрасе самок относительно самцов того же вида. Оперение молодых особей так же менее яркое, а их клюв оранжево-коричневого цвета.

Распространение и численность 
Обитает в субтропических и тропических лесах Новой Гвинеи.

Точная численность популяции неизвестна, но остается стабильной, несмотря на влияние деятельности человека и некоторую потерю среды обитания.

Примечания 

Животные по алфавиту
Лори (попугаи)
Виды вне опасности
Животные, описанные в 1896 году
Птицы Новой Гвинеи
Эндемики Новой Гвинеи